Па́вел Медве́дев: Медведев, Павел Алексеевич (род. 1940) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Медведев, Павел Владимирович (род. 1992) — российский хоккеист.
 Медведев, Павел Михайлович (1900—1968) — советский ботаник.
 
 Медведев, Павел Спиридонович (1888—1919) — один из участников расстрела Николая II и его семьи.
 Медведев, Павел Юрьевич (род. 1991) — белорусский гребец-байдарочник.